Стародубровский — женская форма фамилии Стародубровская.
 Стародубровский, Константин Афиногенович (1900—?) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.

Стародубровская 
 Стародубровская, Валерия Вадимовна (род. 1978) — российская гребчиха, заслуженный мастер спорта России, участница Олимпийских игр 1996 и 2000 годов.